est le titre anglophone de plusieurs films :

Cinéma 

 , film de Bruce Malmuth sorti en 1983 ;
 , titre anglophone de L'Homme qui n'était pas là, film de René Féret sorti en 1987 ;
 , titre original de The Barber, film des frères Coen sorti en 2001.

Roman 

 , roman de Pat Barker publié en 1989.

Voir aussi